

5-й личный чемпионат Латвии 
 9 — 10 октября, 1977
  Рига, стадион «Бикерниеки»

1977